Мастер святой Вероники () — обозначение художника, работавшего в Кёльне в конце XIV — начале XV веков. Обозначение дано по наиболее известному произведению мастера, Святая Вероника с плащаницей, созданному около 1420 года для церкви святого Северина в Кёльне и представлявшему собой центральную часть триптиха.

Настоящее имя Мастера святой Вероники неизвестно. Он получил образование при французском дворе. В творчестве художника видны следы влияния французской книжной миниатюры. Вероятно, он учился в Париже и Дижоне. Стиль мастера существенно отличается от традиций кёльнской живописи XIV века. В своём творчестве Мастер святой Вероники синтезирует современные ему достижения западной (французской) живописи и традиционный кёльнский стиль, являясь ярчайшим представителем интернациональной готики в Кёльне. Творчество мастера оказало существенное влияние на последующих художников этого направления.

Художнику также приписываются и другие произведения, созданные до святой Вероники, в частности, Мадонна с цветком гороха (около 1400) из Германского Национального музея в Нюрнберге.

Триптих работы Мастера святой Вероники находится в собрании живописи Хайнца Кистерса в Кройцлингене, Швейцария.

См. также 
 Мастер святого Ильдефонса
 Мастер святого Франциска
 Мастер святого Эгидия

Источники 
 Frank Günter Zehnder: Gotische Malerei in Köln, Altkölner Bilder von 1300 bis 1500. Köln 1993
 Das Wallraf-Richartz-Museum, Meisterwerke von Simone Martini bis Edvard Munch, hrsg. von Rainer Budde und Roland Krischel, Köln 2000
 Das große Lexikon der Malerei, Westerman Verlag Braunschweig 1982
 Malerei der Welt, Eine Kunstgeschichte in 900 Bildanalysen, Von der Gotik bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Ingo F. Walther. Köln 1999
 Museen de Welt: Die Alte Pinakothek München von Erich Steingräber, Deutsche Ausgabe München 1988
 Dumont’s Bild-Lexikon der Kunst, Köln 1976

Святой*
Художники Германии XIV века
Художники Германии XV века
Художники готики
Северное Возрождение
Художники религиозного жанра